Jens Karlsson (né le  à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
En 2000, il commence sa carrière en senior avec le Frölunda HC. L'équipe remporte l'Elitserien en 2003. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . En 2005, il intègre l'effectif du HV 71 puis rejoint les Iserlohn Roosters en DEL. Après une saison en Allsvenskan avec le Borås HC, il signe au AaB Ishockey en Al-Bank ligaen.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| rowspan=2|2000-2001|| Frölunda HC|| Elitserien|| 19|| 2|| 0|| 2|| 4|| 5|| 1|| 3|| 4|| 50
|-
| IF Mölndal Hockey|| Allsvenskan|| 5|| 1|| 1|| 2|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Frölunda HC|| Elitserien|| 46|| 6|| 9|| 15|| 44|| 10|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2002-2003|| Frölunda HC|| Elitserien|| 45|| 5|| 6|| 11|| 101|| 11|| 3|| 2|| 5|| 41
|-
| 2003-2004|| Frölunda HC|| Elitserien|| 50|| 3|| 13|| 16|| 62|| 10|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 10|| 2|| 7|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Frölunda HC|| Elitserien|| 39|| 1|| 3|| 4|| 57|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| HV 71 Jönköping|| Elitserien|| 45|| 9|| 8|| 17|| 101|| 12|| 1|| 0|| 1|| 46
|-
| 2006-2007|| Iserlohn Roosters|| DEL|| 50|| 9|| 12|| 21|| 126|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Borås HC|| Allsvenskan|| 44|| 18|| 20|| 38|| 120|| 4|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| AaB Ishockey || Al-Bank ligaen|| 18|| 6|| 4|| 10|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Borås HC || Allsvenskan|| 24|| 9|| 3|| 12|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Borås HC || Allsvenskan|| 41|| 14|| 23|| 37|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Frölunda HC|| Elitserien || 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| 4|| 0|| 0|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Borås HC || Allsvenskan|| 49|| 22|| 23|| 45|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Borås HC || Allsvenskan|| 50|| 10|| 13|| 23|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Borås HC || Division 1|| 33|| 7|| 16|| 23|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Vålerenga Ishockey || GET Ligaen|| 9|| 0|| 3|| 3|| 18|| 15|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
| 2014-2015|| Göteborgs IK || Division 1 || 10|| 3|| 5|| 8|| 30|| 5|| 3|| 4|| 7|| 4

Au niveau international 

| 2000 ||  Suède -18 ans || CM -18 ans ||6 ||5 ||4 ||9 ||20 ||+7 || Médaille de bronze
|-
| 2002 ||  Suède -20 ans || CM Jr. ||7 ||0 ||0 ||0 ||8 ||-1 ||

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1982
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Rögle BK
Joueur du HV 71
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Borås HC
Joueur de l'AaB Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Göteborg